The Caretaker (The Caretaker) – opera teatrale di Harold Pinter del 1960
 The Caretaker - Il guardiano – film del 1963 diretto da Clive Donner e tratto dall'omonima opera teatrale di Harold Pinter
 Il bidello (The Caretaker) – episodio dell'ottava stagione di Doctor Who
 The Caretaker – pseudonimo di Leyland Kirby, musicista britannico

Pagine correlate 
 Caretaker